Gustave Trouvé (1939-1902) – ingegnere, inventore e fisico francese
 Tatiana Trouvé (1968) – artista e scultrice francese